Kupke ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kupke (1900–1975), deutscher Bauer, VdgB-Funktionär, Kandidat des ZK der SED
 Elmar Kupke (1942–2018), deutscher Aphoristiker und Stadtphilosoph

 Gerhard Kupke (* 1936), deutscher Maschinenschlosser und Politiker (SED) 
 Hans Kupke (1885–?), deutscher Krupp-Mitarbeiter und Angeklagter in den Nürnberger Prozessen
 Joachim Kupke (* 1947), deutscher Maler und Grafiker
 Johannes Kupke (1894–1988), deutscher Arzt und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Jürgen Kupke (* 1960), deutscher Klarinettist
 Lena Kupke (* 1986), deutsche Stand-up-Comedian, Kabarettistin, Moderatorin, Autorin und Schauspielerin
 Peter Kupke (1932–2022), deutscher Theaterregisseur und -intendant
 Wolfgang Kupke (* 1952), deutscher Kirchenmusiker und Hochschullehrer